Behn-Eschenburg ist der Name folgender Personen:

 Hans Behn-Eschenburg (1864–1938), Schweizer Generaldirektor der Maschinenfabrik Oerlikon
 Hermann Behn-Eschenburg (1814–1873), deutscher Anglist